Karianne Gåsland Bjellånes (ur. 9 sierpnia 1986) – norweska biegaczka narciarska, złota medalistka mistrzostw świata młodzieżowców.

Kariera 
Po raz pierwszy na arenie międzynarodowej Karianne Bjellånes pojawiła się 14 lutego 2004 roku podczas zawodów Pucharu Kontynentalnego w Hommelvik, gdzie zajęła 58. miejsce w biegu na 5 km techniką klasyczną. Na rozgrywanych w 2007 roku mistrzostwach świata młodzieżowców w Tarvisio zajęła 30. miejsce w sprincie klasykiem. Dwa lata później, podczas mistrzostw świata młodzieżowców w Praz de Lys – Sommand zwyciężyła w tej samej konkurencji. W Pucharze Świata zadebiutowała 14 marca 2007 roku w Drammen, zajmując 27. miejsce w sprincie stylem klasycznym. Tym samym już w swoim debiucie wywalczyła pierwsze pucharowe punkty. W sezonie 2006/2007 już więcej nie punktowała i w klasyfikacji generalnej zajęła ostatecznie 107. miejsce. Najlepsze wyniki w osiągnęła w sezonie 2009/2010, kiedy uplasowała się na 51. pozycji w klasyfikacji generalnej. W 2010 roku zajęła drugie miejsce w największym norweskim maratonie narciarskim - Birkebeinerrennet, ulegając jedynie Jenny Hansson ze Szwecji. W 2011 roku zakończyła karierę.

Osiągnięcia

Mistrzostwa świata młodzieżowców

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej 
 sezon 2006/2007: 107.
 sezon 2007/2008: 52.
 sezon 2008/2009: 114.
 sezon 2009/2010: 51.

Miejsca na podium 
Bjellånes nigdy nie stała na podium indywidualnych zawodów Pucharu Świata.

Miejsca w poszczególnych zawodach Pucharu Świata

FIS Marathon Cup

Miejsca w klasyfikacji generalnej 
 sezon 2009/2010: 10.
 sezon 2010/2011: 25.

Miejsca na podium

Linki zewnętrzne 
 Profil na stronie FIS 

Norwescy biegacze narciarscy
Urodzeni w 1988